Шазе́нд () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Шазенд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Залиан (بخش زالیان)
 Сарбанд (بخش سربند)
 Каре Кахризи (بخش قره کهریز)
Население области на 2006 год составляло 118 789 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Меркези